Wanin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sacharowitsch Wanin (1925–2012), russischer Schauspieler
 Feodossi Karpowitsch Wanin (1914–2009), sowjetischer Langstreckenläufer
 Stepan Vanin (1890–1951), russischer Botaniker und Stalinpreisträger
 Wassili Wanin (1898–1951), sowjetischer Schauspieler und Intendant. Stalinpreisträger, Leninpreisträger